Ennio De Concini, Italiaans filmmaker
 Concino Concini, le maréchal d'Ancre, condottiere en Frans eerste minister